Crisci ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Crisci (* 1956), Schweizer Koch
 Giovanni Crisci, italienischer Kameramann und Filmregisseur